Cetus peut désigner :

 Céto, une créature marine fantastique des mythes grecs et romains qui a donné son nom à l'animal des bestiaires médiévaux cète ;
 baleine, une constellation qui tire son nom de la créature du même nom.